
Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List. Род включает около 1600 видов.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Бего́ния () — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.

A

 
 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begonia × albopicta W.Bull|}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begonia × amabilis Linden|}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begonia × antonietae Brade

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begonia × breviscapa C.I Peng, Yan Liu & S.M.Ku

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begonia × chungii C.I Peng & S.M.Ku

D

E

F

G

H

I

J

K

L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (vi)

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 {{bt-latrus|Begonia manuselaensis]]'', endemic of Manusela National Park on karst lowland, Ceram Island

N

O

P

Q

R

S

T

 
 
 
Begonia × taipeiensis C.I.Peng

U

V

W

X

Y

Z

Примечания 

Бегониевые
Бегония